Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz Cyran – polski aktor teatralny i filmowy
 Edward Cyran – polski funkcjonariusz służb specjalnych, partyzant
 Emil Cyran – polski lekarz psychiatra, działacz narodowy i społeczny
 Jacek Cyran – polski judoka
 Janusz Cyran – polski pisarz
 Jerzy Cyran – polski polityk samorządowy